Kabinett Vogel II steht für:
 Kabinett Vogel II (Rheinland-Pfalz)
 Kabinett Vogel II (Thüringen)